XV legislatura del Regno d'Italia – 
 XV legislatura della Repubblica Italiana –